Александер Мартин Маркиньо Кальенс Асин (; род. 4 мая 1992 года, Кальяо, Перу) — перуанский футболист, защитник клуба «Жирона» и сборной Перу.

Клубная карьера 
Кальенс — воспитанник клуба «Спорт Бойз». 18 апреля 2010 года в матче против «Леон де Уануко» он дебютировал в чемпионате Перу. 19 июня в поединке против «Аякучо» Александер забил свой первый гол за «Спорт Бойз».

Летом 2011 года Кальенс подписал двухлетнее соглашение с испанским «Реал Сосьедад», но выступал за резервную команду. 8 ноября в матче против «Лемона» он дебютировал в испанской Сегунде. 8 февраля 2014 года в поединке против «Реал Унион» Александер забил свой первый гол за новый клуб. 4 декабря в матче Кубка Испании против «Реал Овьедо» он дебютировал за основную команду «Реала Сосьедад».

Летом 2015 года Кальенс на правах свободного агента подписал годовой контракт с «Нумансией». 21 ноября в матче против «Мирандес» он дебютировал за новую команду. 16 января 2016 года в поединке против «Альбасете» Александер забил свой первый гол за «Нумансию». 23 января 2017 года Кальенс расторг контракт с «Нумансией» по взаимному согласию сторон.

27 января 2017 года Кальенс подписал контракт с клубом MLS «Нью-Йорк Сити». В североамериканской лиге он дебютировал 5 марта в матче стартового тура сезона 2017 против «Орландо Сити». 3 июня в поединке против «Филадельфии Юнион» Александер забил свой первый гол за «Нью-Йорк Сити». 11 октября 2018 года Кальенс подписал новый многолетний контракт с «Нью-Йорк Сити». В 2021 году Александер помог клубу выиграть Кубок MLS.

В начале 2023 года Кальенс на правах свободного агента подписал контракт с «Жироной». 10 февраля в матче против «Кадиса» он дебютировал Ла Лиге.

Международная карьера 
В 2011 году в составе молодёжной сборной Перу Кальенс принял участие в домашнем молодёжном чемпионате Южной Америки. На турнире он сыграл в матчах против команд Чили, Аргентины, Венесуэлы и Уругвая. В поединке против аргентинцев Александер забил гол.

18 апреля 2014 года в товарищеском матче против сборной Мексики Кальенс дебютировал за сборную Перу. 9 сентября 2014 года в поединке против сборной Катара он забил свой первый гол за национальную команду.

В 2019 году Кальенс принял участие в Кубке Америки в Бразилии. На турнире он был запасным и на поле не вышел.

В 2019 году Кальенс во второй раз принял участие в Кубке Америки в Бразилии. На турнире он сыграл в матчах против сборных Венесуэлы, Эквадора, Бразилии и дважды Колумбии.

Голы за сборную Перу

Достижения 

Клубные

 «Нью-Йорк Сити»
 Обладатель Кубка MLS — 2021

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты Перу
Игроки сборной Перу по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Перу по футболу
Игроки ФК «Реал Сосьедад B»
Игроки ФК «Нумансия»
Игроки ФК «Спорт Бойз»
Игроки ФК «Реал Сосьедад»
Игроки ФК «Нью-Йорк Сити»
Игроки ФК «Жирона»